

Codici 
 WOT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wang-An, Isole Penghu (Taiwan)

Informatica 
 WOT – a cronimo di Web of trust
 WOT Services, Ltd. – azienda finlandese
 WOT – acronimo di World of Tanks, videogioco gratuito ambientato nella II guerra mondiale.

Fumetti 
 Barreer Wot – personaggio DC Comics, Lanterna Verde del Settore 3014

Letteratura 
 WoT (The Wheel of Time, in italiano La ruota del tempo) – saga fantasy di Robert Jordan

Musica 
 Wot – singolo di Captain Sensible del 1982